Costinha:
 Francisco José Rodrigues da Costa, dit Costinha né en 1974, un footballeur portugais.
 Paulo Rebelo Costinha (* 1973, Braga), un footballeur portugais.

Patronyme portugais